Setanta Sports — международная телекомпания, базирующиеся в Дублине.  Компания была основана в 1990 году для облегчения трансляции спортивных событий в Ирландии для международной аудитории. Компания управляет спортивными телеканалами «Setanta Sports» в Великобритании, Азии, Австралии, США и Канаде.

Собственность 
В июле 2009 года структура владения компанией «Setanta Sports Channel Ireland Limited» (прежде — «Setanta Sports Ireland Ltd») изменилась. «Setanta Sports Channel Ireland Limited» стала совместным владением «Gaiety Investments» (60 %) и компании «Danu Partners Limited», с оставшимися 40 % акций. Основными акционерами в «Danu» были Майкл О’Рурк, Леонард Райан и Марк О’Мира. «Danu» в начале 2010 года приобрела 100 % акций «Setanta Sports North America Limited». «Setanta Sports Channel Ireland Limited» имеет лицензию Broadcasting Authority of Ireland (Органа по делам вещания в Ирландии).

Бизнесу Setanta в Ирландии удалось выжить, несмотря на трудности в Великобритании. Колин Морган, бывший CEO страховой компании «Quinn Direct Insurance», стал руководить бизнесом Setanta в Ирландии с октября 2010 года.

В 2015 году было объявлено, что компания в сфере телекоммуникаций «Eir» находится в процессе покупки оставшихся активов «Setanta Ireland» и «Setanta Sports 1», сделка также включает в себя продажу пакета «Setanta Sports Pack», который включает «BT Sport».

Доступность 
Телеканал Setanta Sports имеет коммерческие центры в ряде стран по всему миру. Разнообразное наполнение спортивных трансляций, таких как: футбол, гэльский футбол (прямой эфир), хёрлинг, гольф, крикет, австралийский футбол, бокс, хоккей и регби.

Телеканалы 

Евразия

«Setanta Sports Eurasia» - спортивная телесеть, которая оперирует в странах Балтии, Восточной Европе и Центральной Азии.

Закрытые телеканалы

В рамках сотрудничества с британской компанией Virgin Media, на территории Великобритании работали телеканалы Setanta Golf и Setanta Sports News. 22 июня 2009 года, в связи с прекращением договора с компанией Virgin Media, в 6 часов вечера большая часть каналов прекратили свою деятельность в Великобритании. Прекратили своё существования и телеканалы которые также были в сотрудничестве с компанией Virgin Media: Arsenal TV, Celtic TV, LFC TV и Rangers TV. Ирландская версия телеканал Setanta Sports по-прежнему продолжает транслироваться в Северной Ирландии.

 Setanta Golf (закрыт 23 июня 2009 года из-за расторжения контракта с Virgin Media)
 Setanta Sports News (закрыт 23 июня 2009 года из-за расторжения контракта с Virgin Media)
 Setanta Sports USA (закрыт 28 февраля 2010 года, заменен на Fox Soccer Plus)
 Setanta Sports Canada (закрыт 3 ноября 2011 года, заменен на Sportsnet World)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт телеканала Setanta Sports

Телеканалы, запущенные в 1990 году
Спортивные телеканалы